«3.6.5» es una canción de géneros pop rock y dance interpretada por la boy band surcoreana EXO. La canción fue publicada el 3 de junio de 2013 en coreano y mandarín por S.M. Entertainment. La canción esta incluida en el primer álbum de estudio del grupo, XOXO. 

«3.6.5» era una de las tres canciones XOXO (las otras eran «Wolf» y «Growl») que fueron promovidas en 2013, tanto en el país como en el extranjero.

Composición y antecedentes 
«3.6.5», de acuerdo con la descripción del álbum en el sitio de música Naver Music, pertenece al género pop y dance pop y tiene una «melodía brillante y alegre». La canción fue compuesta y arreglada por un equipo de productores extranjeros, incluyendo Christian Fast, Henrik Nordenback y el australiano Hayden Bell. Fast y Nordenback hicieron su debut en la industria de la música coreana con «3.6.5». Bell había colaborado con BoA, produciendo la canción «I Spy» de su álbum de estudio Girls on Top en 2005.

La versión coreana de la letra de la canción fue escrita por el compositor Cho Yoon Kyung, que también había contribuido en la canción de EXO, «Angel» del primer miniálbum Mama publicado en 2012. Las líneas en inglés fueron escritas por Didrik Thott. Wang Yajun escribió la versión en mandarín de la canción, así como otras dos canciones del álbum, «Baby Don't Cry» y «Don't Go», y también el sencillo «Mama» del EP de su mismo nombre. También es conocido por trabajar con Super Junior-M, un subgrupo de la misma compañía de EXO. Las letras son en relación con la felicidad que las personas de corazón puro sienten cuando se enamoran.

La versión coreana fue grabada por EXO-K y se incluyó como la sexta canción de la versión coreana (Kiss) del álbum de estudio XOXO publicado el 3 de junio de 2013. La versión en mandarín, grabada por EXO-M, se incluyó en la versión china (Hug). Desde el mismo álbum, lanzado en la misma fecha.

Posicionamiento en listas 
Versión coreana

Versión china

Referencias 

Canciones de 2013
Canciones de EXO